Békuy, commune et chef-lieu du département de Békuy au Burkina Faso.
 Békuy, commune rurale du département d'Ouarkoye au Burkina Faso.